Plaats in Indonesië
 Kayu Agung (Mepanga), een plaats in het bestuurlijke gebied Parigi Moutong in de provincie Midden-Celebes
 Kayu Agung (Kota Kayu Agung), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra